Kingdom − minialbum deathmetalowej grupy muzycznej Vader
KINGDOM - południowokoreański zespół muzyczny
 Kingdom − piosenka i singel Davida Gahana
 Kingdom – album Kody Kumi
 Kingdom – album Bilala Hassaniego
 Kingdom − brytyjski serial telewizyjny
 Kingdom − amerykański serial telewizyjny